BVB Be 4/4 ist die Bezeichnung mehrerer Tramtypen der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB):

BVB Be 4/4 401–476 (in drei Serien abgeliefert)
BVB Be 4/4 477–502 
Ce 4/4 401 «Dante Schuggi», Baujahr 1914, ex Ce 4/4 401, ex Be 4/4 400, heute als Ce 4/4 450 angeschrieben